Челябинская область включает 43 городских населённых пункта, в том числе:
30 городов, среди которых выделяются:
15 городов вне состава районов, которые соответствуют статусу городов областного значения, — образуют (входят в) городские округа (в списке выделены оранжевым цветом)
15 городов в составе районов, соответствуют статусу городов районного значения, — образуют (входят в) городские поселения в составе муниципальных районов
 в т.ч. 7 в составе городов с территориальными районами (выделены серым цветом)
 13 посёлков городского типа (рабочих посёлков).

Города

Динамика численности населения городов

Карта крупнейших городов 
Города с населением:

  — 1 000 000 и более чел.
  — от 400 000 до 499 999 чел.
  — от 100 000 до 199 999 чел.
  — от 50 000 до 99 999 чел. 
  — от 20 000 до 49 999 чел.
  — от 12 000 до 19 999 чел.

Посёлки городского типа

Посёлок городского типа городов вне состава районов, который соответствует статусу посёлка городского типа областного значения, — образует городской округ (в списке выделен оранжевым цветом). Посёлки городского типа, входящие в города с территориальными районами, выделены серым цветом.

Бывшие пгт

См. также 
 Административно-территориальное деление Челябинской области
 Населённые пункты Челябинской области
 Исчезнувшие населённые пункты Челябинской области

Примечания 

Челябинская область